Wilflingseder ist der Familienname von:

 Ambrosius Wilfflingseder (1500–1563), deutscher Musikpädagoge
 Rudolf Wilflingseder (1884–1961), oberösterreichischer Landtagsabgeordneter (CSP)
 Franz Wilflingseder (1922–1985), österreichischer Historiker